deficyt tlenowy (anoksja) – niedobór tlenu w środowisku
 deficyt tlenowy (anoksemia) – niedobór tlenu w organizmie